51-й чемпионат СССР по шахматам проходил со 2  по 28 апреля 1984 г. во Львове.

Турнирная таблица

Литература 
 Приложение к львовской областной газете. №4 25 июля 1984 года
 Приложение к львовской областной газете. №5 20 сентября 1984 года
 Приложение к львовской областной газете. №6 21 ноября 1984 года
 Приложение к львовской областной газете. №7 17 декабря 1984 года
 Приложение к львовской областной газете. №8 26 декабря 1984 года

Ссылки 
 51st USSR Championship, Lvov 1984

Чемпионаты СССР по шахматам
1984 год в шахматах
Спорт на Украине в 1984 году
Спортивные соревнования во Львове
Апрель 1984 года
Чемпионаты СССР в 1984 году
Соревнования по шахматам на Украине